MCM steht für:
 Magic Circle Music, ein Heavy-Metal-Plattenlabel
 MCM, ein Plattenlabel für christliche Metal-Musik als Sub-Label von Massacre Records
 MCM (Fernsehen), ein französischer Fernsehsender
 Mcm-Komplexe dienen Eukaryoten als replikative Enzyme: Helikasen
 das Enzym Methylmalonyl-CoA-Mutase
 Methylsulfonylmethan oder Dimethylsulfon, eine organische Schwefelverbindung
 MCM Klosterfrau, ein Unternehmen der Klosterfrau Healthcare Group
 Million Cubic Metres, eine Million Kubikmeter (m³)
 modern christian music, eine ökumenische Jugendinitiative in Friedrichshafen / Bodensee
 Modern Creation München, ein Modehersteller
 Monthey-Champéry-Morgins, ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Schweiz
 Mountain Club of Malawi, ein Bergsportverein
 Multi Chip Module, eine Bauform für elektronische Bauteile, das mehr als ein Bauteil enthält
 eine Modellbezeichnung für HiFi-Anlagen von Philips
 ein Akronym für Microsoft Certified Master, ein IT-Zertifikat
 der IATA-Code des Héliport de Monaco

mcm steht für:
 Kristang (Sprache) (ISO-639-3-Code), Kreolsprache der Kristang (Malakka-Portugiesen) in Malakka (Bundesstaat), Malaysia

Siehe auch:
 1900

MCM